

Carriera 
Durante la sua carriera ha vinto alcuni titoli in Gran Bretagna, tra cui quello di campione della P&O Irish Supermoto, un titolo di campione di Irish Short Circuit e il titolo di campione Britannico della classe 250 nel 1998. Lo stesso anno, corse due gare nel motomondiale 1998 come pilota sostitutivo a bordo della Honda NSR 250 del Padgetts HRC Shop. Ha anche vinto 5 gare nella North West 200 e una gara del campionato Europeo Velocità nel 1991, categoria dove conquista un podio nella classe 250 del 1988, chiude sedicesimo nel 1989 e ventisettesimo nel 1992.

Nel 2012 a Brands Hatch in una gara del campionato britannico, dopo 11 anni dal suo ritiro dalle corse e a 48 anni, partendo dalla 24ª posizione in griglia chiuse la gara in 3ª posizione su una pista bagnata dopo esser anche stato in testa fino a poche curve dalla fine.

Dopo il ritiro dalle corse nel 2001, ha creato una scuola di guida per moto su circuito, la Woolsey Coulter ART.

Risultati in gara nel motomondiale

Note

Collegamenti esterni
 

Piloti della classe 250